Poliep (gezwel), een medische conditie
 Poliep (neteldier), een neteldier dat zich in de bodem vastzet
 Polyp, een kermis- en pretparkattractie